Barbiel – upadły anioł, książę, zwany także Baruel i Barbuel. Przed upadkiem przynależał do Chóru cnót i Chóru archaniołów. Jest uważany za anioła października, który wraz z dwudziestoma ośmioma aniołami włada dwudziestoma ośmioma pałacami Księżyca. W piekle jest jednym z siedmiu elektorów i służy pod Zafielem. Francis Barrett w The Magus utożsamiał go z Barakielem.

Bibliografia 
 

Upadłe anioły